Exhibition steht für:

 Exhibition (1976), französischer Film von Jean-François Davy 
 Exhibition (2013), britischer Film von Joanna Hogg
 Exhibition (2023), US-amerikanischer Kurzfilm von Mary Helena Clark